Серија А 2017/18. била 116. сезона прве фудбалске лиге у Италији, односно 86 сезона позната под именом Серија А. Сезона је почела 19. августа 2017, а завршила се 20. маја 2018 године. 

Јувентус је освојио седму узастопну титулу, чиме је обезбедио наступ у Лиги шампиона, заједно са Наполијем, Ромом и Интером. 

Пети пласирани Лацио, шестопласирани Милан и седмопласирани Аталанта учествоваће у Лиги Европе 2018-2019.

Три клуба који су испали из лиге ове сезоне били су Кротоне, Хелас Верона и Беневенто.

Титулу најбољег стрелца ове сезоне понели су Чиро Имобиле из Лациа и Мауро Икарди из Интера, са по 29 постигнутих голова.

Опште 
У Серији А се такмичило 20 тимова.

13. маја 2017. СПАЛ је осигурао промоцију у највиши ранг италијанског фудбала након 49 година. Пет дана касније, Хелас Верона је изборила промоцију након једне године проведене у Серији Б. 8. јуна 2017. године, Беневенто је победом у баражу постао трећа екипа која улази у Серију А. Ово је први наступ за овај клуб у историји.

Ове три екипе у Серију А су ушле уместо Емполија, Пескаре и Палерма, који су испали из лиге.

Након извршених тестирања у претходној 2016/17. сезони, 10. јуна 2017, званично је објављено да ће се видео технологија имплементирати у текућој сезони 2017/18.

Екипе

Екипи по региону

Стадиони екипа и њихове локације

Личности и спонзори

Тренерске промене

Завршна табела 
Последно ажурирање: 22 мај 2018.

Легенда:
      Шампион Италије квалификује се за групну фазу УЕФА Лиге шампиона 2018-2019.
      Квалификује се за групну фазу УЕФА Лиге шампиона 2018-2019.
      Квалификује се за групну фазу УЕФА Лига Европа 2018-2019.
      Квалификује се за треће коло квалификације УЕФА Лига Европа 2018-2019.
      Испада из Серија Б 2018-2019.

<small>Напомене:
 Три бода за победу, један за нерешено, нула за пораз.

 У случају једнаког броја поена између два или више тима, позиција табеле тима биће одређена према следећим критеријумима:

 Освојени бодови у међусобним дуелиа
 Гол-разлика у међусобним дуеловима
 Укупно голова-разлика
 Укупан број постигнутих голова

Пласман 
    Шампион Италије 2017-2018 (34-та титула) и освајвач Купа Италије 2017-2018
  , ,  и  су се квалификовали у групну фазу Лиге шампиона 2018/19.
   и  су се квалификовали за групну фазу у  Лигу Европе 2018/19;  се квалификовала у трећем колу за Лигу Европе 2018/19.
  ,  и  су испали из Серије Б 2018-2019.

Шампионски тим 

 Тренер: Масимилијано Алегри

Резерве:
Марио Манџукић (32), Андреа Барцалји (26), Даниеле Ругани (22), Федерико Бернардески (22), Хуан Квадрадо (21), Родриго Бентанкур (20), Квадво Асамоа (19), Војчех Шченсни (17), Клаудио Маркизио (15), Матија Де Шиљо (12), Стефано Стураро (12), Бенедикт Хеведес (3), Карло Пинсољо (1).

Резултати

Табеларни приказ 
Последње ажурирање: 28. мај 2016.

Читање хоризонтално показује резултате на домаћем терену поменутог тима из прве колоне, а читање вертикално приказује резултате гостујућег тима из првог реда.

Календар 
Извлачење календара одржано је 26. јула 2017. године..

{| class=nowrap style="width:100%; border-collapse:collapse; font-size:85%; text-align:center"
|-
|style="padding:0"|

{| style="width:100%;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width:99%;"
|-
| style="background:#90c0ff;" colspan="2"|Андата (17. коло)
| style="background:#d3d3d3;"|Седамнаесто коло
| style="background:#90c0ff;" colspan="2"|Риторно (36. коло)''
|-
!width=12% |
!width=10% |
!width=56% |
!width=10% |
!width=12% |
|-
| style="background:#e0f0ff;" rowspan="5"| 17 дек. || 3-3 || Аталанта-Лацио || 1-1 || style="background:#e0f0ff;" rowspan="2"| 6 мај
|- style="background:#f5f5f5;"
| 1-2 || Беневенто-СПАЛ || 0-2
|-
| 0-3 || Болоња-Јувентус || 1-3 || style="background:azure;"| 5 мај
|- style="background:#f5f5f5;"
| 1-0 || Кротоне-Кјево || 1-2 || style="background:#e0f0ff;" rowspan="6"| 6 мај
|-
| 0-0 || Фјорентина-Ђенова || 3-2
|- style="background:#f5f5f5;"
| style="background:azure;" rowspan="2"| 16 дец. || 1-3 || Интер-Удинезе || 4-0
|-
| 1-0 || Рома-Калјари ||1-0
|- style="background:#f5f5f5;"
| style="background:#e0f0ff;"| 17 дец. || 0-1 || Сампдорија-Сасуоло || 0-1
|-
| style="background:azure;"| 16 дец. || 1-3 || Торино-Наполи || 2-2
|- style="background:#f5f5f5;"
| style="background:#e0f0ff;"| 17 дец. || 3-0 || Верона-Милан || 1-4 || style="background:azure;"| 5 мај
|}
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|

|}

|}

 Статистика 
 Тим 
 Лидери на табели 
 Од 7-мо до 14-то коло: 
 Од 15-то до 16-то коло: 
 Од 17-то до 27-мо коло: 
 Од 28-мо до 38-мо коло:'''

Табела пласмана

Индивидуално

Листа стрелаца

Хет-трикови 

4 Играч постигао 4 гола

Списак играча са највише асистенција

Утакмице без примљеног гола

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт

Серија А
Сезона 2017/18. у италијанском фудбалу